Александр Новик:
* Новик, Александр Григорьевич (род. 1994) — белорусский футболист.
 Новик, Александр Михайлович (род. 1975) — белорусский футболист.
 Новик, Александр Сергеевич (род. 1949) — народный художник РФ (2019).